Apatia (psicologia) – stato di indifferenza verso il mondo circostante
Apatia (filosofia) – concetto filosofico tipico dello stoicismo

Pagine correlate
Indifferenza

Altri progetti